Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fis“ beginnt.

Fis 



 Fis, Julio (* 1974), kubanisch-spanischer Handballspieler
 Fis, Marek (* 1984), polnischer Comedian